Pern (Frankrijk), een plaats in Frankrijk
Pern (fictieve planeet), een fictieve planeet uit de boeken van Anne McCaffrey